Лас Нијевес има више значења:

 Лас Нијевес (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нијевес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Нијевес (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Нијевес (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Нијевес (Сан Матијас Тлаланкалека), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Нијевес (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Нијевес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Нијевес, Хуан Луис (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику